Ekoi peut désigner :
 les Ekoi (ou Ejagham), un peuple du Nigeria et du Cameroun
 l'ekoi (ou ejagham), leur langue
 Ekoï, marque de vêtements pour le cyclisme